Podicipediformes este un ordin de păsări, cunoscut sub denumirea comună de corcodel, cu sinonimele bodârlău, cufundar, scufundaci, scufundar sau furidac. Sunt în total 19 specii de corcodel.

Caracteristici generale 
 Adaptare la mediul acvatic;
 Păsări migratoare;
 Gât lung;
 Corp zvelt;
 Penaj de culoare brun-galbenă.

Vezi și 
Corcodel mic
Listă de păsări din România

Note

Legături externe 

Grebe videos and photos on the Internet Bird Collection
DEX online: Corcodel
DEX online: Cufundar
DEX online: Bodârlău